Die Spielzeit 1959/60 war die 11. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Runde zu je 7 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

1. Schweizermeistertitel für den RTV Basel

Einzelnachweise 

1959_1960
Handballsaison 1959/60